Плутос может означать:
 Плутос — бог богатства в греческой мифологии, сын Деметры и Иасиона.
 Плутос — произведение древнегреческого комедиографа Аристофана.